Die zehnte Ausgabe des CECAFA-Cups, offiziell 1982 Palmares CECAFA Championship, fand vom 13. bis zum 27. November 1982 in Uganda statt. Sieben ost- und mittelafrikanische Mannschaften spielten hier um den Titel des Ost- und Mittelafrikameisters. Kenia gewann seinen dritten Titel.

Spielmodus 

Die sieben teilnehmenden Länder spielten in zwei Gruppen mit drei bzw. vier Teams. Der Gruppenzweite spielte gegen den Gruppenersten der anderen Gruppe im Halbfinale. Die beiden Halbfinalsieger spielten im Finale um den Titel. Die Halbfinalverlierer spielten um einen Platz 3.

Turnier

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}
Ost-/Mittelafrikameister 1982Kenia

Weblinks 

 Das Turnier auf www.rsssf.com (englisch)

1982
Fußballveranstaltung 1982
Fußball (Uganda)
Sportveranstaltung in Uganda